Суперкубок Хорватії з футболу 2022  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2022 року між чемпіоном Хорватії клубом Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії клубом Хайдук (Спліт).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022
Хорватія
2022 у хорватському спорті